Evropa ima več pomenov:
 Evropa - celina
 Evropa - mitološka oseba, Agenorjeva hči in Kademova sestra
 Evropa - rimska provinca v vzhodni Trakiji
 Evropa - šesti Jupitrov naravni satelit
 Evropa - roman Avgusta Demšarja 
 Europa - sedež Evropskega sveta